Зелёный Гай () — село, относится к Антрацитовскому району Луганской области Украины. Под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

География 
Ближайшие населённые пункты: город Красный Луч на юге, посёлки Хрустальный на западе, Софиевский и Тамара на северо-западе, Ивановка и Степовое (Антрацитовский район) на севере, Орловское, Казаковка, Лесное на северо-востоке, Курган, Христофоровка и Степовое (Антрацитовский городской совет) на востоке, Мельниково и Краснолучский на юго-востоке.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 60 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 94670. Телефонный код — 6431. Занимает площадь 0,222 км². Код КОАТУУ — 4420383302.

Местный совет 
94670, Луганская обл., Антрацитовский район, пос. Краснолучский, ул. Советская, д. 17

Примечания

Ссылки 
 Зелёный Гай на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Антрацитовского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании